Frauenordination ist die Einsetzung von Frauen in ein geistliches Amt. Siehe dazu im Einzelnen:

 Frauenordination (Christentum)
 Frauenordination (Anglikanische Gemeinschaft)
 Frauenordination (Buddhismus)

Siehe auch:
 Mourchida (weiblicher Imam im Islam)
 Rabbinerin (im Judentum)